Vlag van Los Ríos (Chili), de vlag van de Chileense regio Los Ríos;
Vlag van Los Ríos (Ecuador), de vlag van de Ecuadoraanse provincie Los Ríos.